Heidi Neururer – ex snowboarder austriaca e campionessa del mondo di slalom parallelo
 Otto Neururer – presbitero cattolico austriaco morto a Buchenwald, venerato come beato dalla Chiesa cattolica
 Peter Neururer – allenatore di calcio tedesco